Moschkino () ist der Name russischer Orte:

 Moschkino (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Moschkino (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Moschkino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Moschkino (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Moschkino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod